

Comuni
 Castello Tesino – comune italiano della provincia di Trento
 Grotta di Castello Tesino
 Cinte Tesino – comune italiano della provincia di Trento
 Pieve Tesino – comune italiano della provincia di Trento

Altro
 Altopiano del Tesino o Conca del Tesino – altopiano del Trentino-Alto Adige, nella provincia autonoma di Trento
 Tesino – fiume delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno

Pagine correlate
 Tesini